Le Sonnet 29 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHen in diſgrace with Fortune and mens eyes,
I all alone beweepe my out-caſt ſtate,
And trouble deafe heauen with my bootleſſe cries,
And looke vpon my ſelfe and curſe my fate.
Wiſhing me like to one more rich in hope,
Featur'd like him,like him with friends poſſeſt,
Deſiring this mans art,and that mans skope,
With what I moſt inioy contented leaſt,
Yet in theſe thoughts my ſelfe almoft deſpiſing,
Haplye I thinke on thee, and then my ſtate,
(Like to the Larke at breake of daye ariſing)
From ſullen earth ſings himns at Heauens gate,
   For thy ſweet loue remembred ſuch welth brings,
   That then I skorne to change my ſtate with Kings.

Notes et références 

029